Osoby:
 Albert Buhs – niemiecki komik

Inne:
 Bishop Union High School (BUHS)
 Brawley Union High School (BUHS)

Zobacz też:
 Booz
 Bous
 Bus
 Buss